Дерба (Джерба, Дербе) — река на юге Восточной Сибири, приток реки Лены.

Общие сведения 
Протекает в Ленском районе Якутии по восточной окраине Среднесибирского плоскогорья в южном направлении. Образуется слиянием рек Кюэх-Оттах и Мас-Турухтах на высоте 292 м над уровнем моря.

Длина реки — 299 км (от истока Мас-Турухтах — 320 км), площадь водосборного бассейна — 8780 км². Питание имеет в основном снеговое и дождевое. Впадает в реку Лена слева на расстоянии 2395 км от её устья. Основной приток — Эргедей.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России и геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:

 Бассейновый округ — Ленский
 Речной бассейн — Лена
 Речной подбассейн — Лена между впадением Витима и Олёкмы
 Водохозяйственный участок — Лена от впадения реки Витим до водомерного поста у села Мача без реки Нюя

Примечания

Источники 
 

Притоки Лены
Реки Ленского района (Якутия)